Pocci è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Poccia, Poce, Poci.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente toscano, è presente prevalentemente nel senese e nel pistoiese, con ceppi a Roma e a Velletri.

Potrebbe derivare da alcuni termini dialettali dispregiativi medioevali per indicare la pulce.

In Italia conta circa 124 presenze.

Poccia è tipico del latinense e del casertano; Poce ha un ceppo laziale tra Roma, Frosinone e Latina e uno a Campobasso; Poci è salentino.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani